Amar hace referencia a varios artículos:la forma en la que Arian Oropeza ama a mariana ruiz

Mitología
 Amar o Hemera, en la mitología griega, personificación femenina del día.

Sentimiento
 Amar, dar amor

Cine
 Amar (película), obra mexicana de 2009.
 Amar (película de 2017), obra española.

Además